Příjmení Frýda nosí více různých osobností:

 Antoš Josef Frýda (1857–1922) – český divadelní herec a ředitel, otec Milady Želenské
 Emil Frýda, uměleckým jménem Jaroslav Vrchlický (1853–1912) – český spisovatel, básník, dramatik a překladatel
 Milan Frýda (1965) – bývalý český fotbalista
 Vladimír Frýda (1898–1962) – český architekt
 František Frýda (1946) – český archeolog a dlouholetý ředitel Západočeského muzea v Plzni

 ženská podoba s přechýlením
 Milada Frýdová, provdaná Milada Želenská (1897–1974) – česká divadelní a filmová herečka
 Olga Brodská, provdaná Olga Frýdová – česká divadelní herečka, matka Milady Želenské